Plaats in Indonesië
 Ulak Pandan (Nasal), een plaats in het bestuurlijke gebied Kaur in de provincie Bengkulu
 Ulak Pandan (Kisam Tinggi), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Ulak Pandan (Merapi Barat), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Ulak Pandan (Semidang Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra